Розгадов () — село,
Розгадовский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122688501. Население по переписи 2001 года составляло 429 человек.

Является административным центром Розгадовского сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Розгадов находится на левом берегу реки Восточная Золотая Липа в месте впадения в неё реки Зварыч,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположен пгт Поморяны,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Урмань (Бережанский район),
на противоположном берегу — село Краснопуща (Бережанский район).

История 
 1494 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I-II ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания